Szentes Tamás (1933) közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 Szentes Tamás (?) politikus, Budapest főpolgármesterhelyettese